Pendant les croisades, il y a eu deux batailles à Dorylée :
la première, en 1097 est une victoire des croisés sur les Turcs Seldjoukides de Kılıç Arslan 
 la seconde, en 1147 voit l’armée croisée de l’empereur germanique Conrad III anéantie.

Dorylée